Александар Веселинович (; род. 23 мая 1970, Книн) — югославский футболист. В настоящее время тренер.

Биография 
Воспитанник «Хайдука». На юношеском уровне играл вместе с Робертом Ярни, Аленом Бокшичем, Игором Штимацем и Славеном Биличем. В настоящее время помимо сербского, имеет хорватское гражданство. На взрослом уровне выступал на позиции защитника за ряд югославских, бельгийских, греческих и болгарских команд.

Завершив свою карьеру, Веселинович стал детским тренером в созданной им частной школе. В 2006 году вместе со своим соотечественником Александаром Марьяновичем переехал в Россию по приглашению Ивана Саввиди. Наставник стоял у истоков создания в Ростове-на-Дону Академии футбола имени Виктора Понедельника. В течение семи с половиной лет он занимал в ней должность старшего тренера. В 2007 и в 2009 году признавался лучшим детско-юношеским тренером Ростова-на-Дону.

В начале 2015 года Веселинович стал главного тренера литовской «Судувы». В 2017 году специалист вернулся на родину. Там он работал с клубами «Войводина», «Спартак» и «Чукарички». В сентябре 2020 года Веселинович возглавил команду из ОАЭ «Аль-Зафра».

Достижения 
 Финалист Кубка Литвы: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Бечей»
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Моленбек»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Хайдук» Белград
Футбольные тренеры Сербии
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Судува»
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Спартак» Суботица
Тренеры ФК «Чукарички»
Тренеры ФК «Аль-Зафра»
Тренеры ФК «Аль-Батин»